Allgemeiner Historischer Handatlas ist der Name eines Geschichtsatlasses, der 1886 von Gustav Droysen geschaffen wurde. Er enthält 96 Karten mit erläuterndem Text. Er erschien im Verlag Velhagen & Klasing unter der Leitung von Richard Andree.

Gliederung

Ausgaben 
 Professor G. Droysens Allgemeiner Historischer Handatlas in sechsundneunzig Karten, mit erläuterndem Text. Ausgeführt von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig unter Leitung von Dr. Richard Andree. Velhagen & Klasing, Bielefeld/Leipzig 1886 (Digitalisat).

Weblinks 

 Komplettdigitalisat der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
 
 Kartendigitalisate bei maproom.org (höhere Auflösung, aber ohne Texterläuterungen)
 Kartendigitalisate der Digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern der Universität Greifswald.

Geschichtsatlas
Ersterscheinung 1886